Уэльма () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 250 км². Население — 6208 человек (на 2010 год). Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento de Huelma
 guía turística de Huelma
 La Pagina de PacoSerrano

Населённые пункты Хаэна
Муниципалитеты Хаэна